Authentique (bier), Belgisch bier van hoge gisting
Authentique (album), een studioalbum van Franse countryzanger Renee Martel

Zie ook 
Authenticiteit (doorverwijspagina)